Зорро () — південноамериканська лисиця (Lycalopex).

В кінематографі 
 Зорро — франко-італійський вестерн 1975 року з Аленом Делоном у головній ролі.